John Stillman ist der Name folgender Personen:

* John Robert Stillman, Geburtsname von Jack Wrangler (1946–2009), US-amerikanischer Schauspieler, Pornodarsteller und Filmregisseur
 John Whitney Stillman, bekannt als Whit Stillman (* 1952), US-amerikanischer Filmregisseur, Autor und Filmproduzent

John Stillman ist der Name folgender fiktiven Personen
 John Stillman, Charakter in der Fernsehserie Cold Case, siehe Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen#John Stillman